Тадич — південнослов'янське прізвище.

Відомі носії:
 Борис Тадич — президент Сербії в 2004—2012 роках.
 Душан Тадич — сербсткий футболіст.
 Люба Тадіч — югославський актор.

Сербські прізвища
Хорватські прізвища
Словенські прізвища
Чорногорські прізвища